Горн Дьюла (угор. Gyula Horn; 5 липня 1932(19320705), Будапешт, Угорщина — 19 червня 2013, Будапешт, Угорщина) — угорський державний і політичний діяч.
 Дьюла () — місто на південному сході Угорщини.
 Лорант Дьюла (угор. Gyula Lóránt, нар. 6 лютого 1923, Кьосег — пом. 31 травня 1981, Салоніки), справжнє ім'я Дьюла Липович — угорський футболіст.
 Юхас Дьюла (угор. Gyula Juhász; 4 квітня 1883 — 6 квітня 1937) — угорський поет, лауреат премії Баумгартен.
 Крівіц Дьюла (угор. Krivicz Gyula, нар. 21 липня 1913, Шомодь, Печ — пом. 22 грудня 1979, Печ) — угорський футболіст.
 Бреєр Дьюла (угор. Breyer Gyula; 30 квітня 1893(18930430), Будапешт — 10 листопада 1921, Братислава) — угорський шахіст, теоретик і журналіст.
 Гембеш Дьюла () — правий угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини з 1932 по 1936 рік.
 Карачоньї Дьюла (угор. Karácsonyi Gyula, нар. 1915 — пом.?) — угорський футболіст.
 Дьюла (мова) — мова групи манде, поширена в Буркіна-Фасо й Кот-д'Івуарі.
 Кірай Дьюла (угор. Király Gyula, нар. 28 жовтня 1908 — пом.?) — угорський футболіст.
 Манді Дьюла, Дьюла Манді або Юліус Мандель (угор. Mándi Gyula, нар. 14 липня 1899, Будапешт — пом. 18 жовтня 1969, Будапешт) — угорський футболіст.
 Дудаш Дьюла (угор. Dudás Gyula, нар. 7 січня 1902, Будапешт — пом. 5 липня 1956) — угорський футболіст.
 Маковец Дьюла (угор. Gyula Makovetz або Makovecz, 29 грудня 1860(18601229), Арад, сучасна Румунія — 1903, Будапешт) — угорський шахіст.